Анни Аврора (; род. 20 сентября 1996 года в Кёльне, Северный Рейн-Вестфалия, Германия) — немецкая порноактриса, эротическая фотомодель, вебкам-модель и .

Карьера 
Родилась 20 сентября 1996 года в Кёльне, Северный Рейн-Вестфалия, Германия. Анни () — её настоящее имя. Обучалась на психолога.

В 18 лет попала через Facebook на сайт любительских видеотрансляций, после чего решила сниматься на веб-камеру. В 2015 году начинает карьеру в порноиндустрии. Съёмки первых сцен прошли в Берлине. Снимается не только в Европе, но также и в США. Участвует в сценах традиционного, лесбийского, межрасового и анального секса. Её интересы в США представляет агентство талантов Spiegler Girls, котором руководит .

Снялась в фотосессии для немецкого издания журнала Penthouse (выпуск за декабрь 2015 — январь 2016). В апреле 2019 года Анни была выбрана канадским порносайтом Twistys как Treat of the Month. В ноябре этого же года стала одной из «Любимиц месяца» (Pet of the Month) в сдвоенном выпуске журнала Penthouse. В январе 2020 года снялась для обложки и разворота мартовского выпуска Hustler.

В октябре 2017 года стала лауреатом премии Venus Award в категории «Лучшая исполнительница» ().

По данным американского сайта IAFD на май 2019 года, снялась в более чем 100 порнофильмах.

Также имеет каналы YouTube и Twitch, на которых проводит трансляции компьютерных игр.

Помимо родного немецкого, владеет также английским языком.

Награды и номинации

Избранная фильмография 
 2016 — Barcelona Boss
 2016 — Erasmus Orgasmus
 2016 — Sexting Babes
 2017 — 18th Birthday Party
 2017 — Dirty Wives Club 12
 2018 — Anal Maniac 2
 2018 — Flight Attendants
 2018 — Manuel Creampies Their Asses 5
 2018 — Start Up Girls
 2018 — Women Seeking Women 159
 2019 — Swingers Getaway 4

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт
 Видеоканал Анни Авроры на Twitch
 Анни Аврора на сайте AVN
 Анни Аврора в базе данных European Girls Adult Film Database (EGAFD)
 Анни Аврора на сайте Eurobabeindex

Порноактрисы Германии
Порноактёры и порноактрисы, известные под псевдонимами
Летсплееры
Эротические фотомодели Германии
Twistys Treats
Penthouse Pets